JDC steht für:

 Junior Darts Corporation, Dart-Organisation für Spieler unter 18 Jahren
 JDC, Jugendorganisation der chilenischen Christdemokratischen Partei, siehe Partido Demócrata Cristiano de Chile #Innere Struktur
 American Jewish Joint Distribution Committee, Hilfsorganisation US-amerikanischer Juden
 Jeunes démocrates-chrétiens suisses, christdemokratische Jungpartei in der Schweiz, siehe Junge CVP

Abkürzung